Il wādī o uadi è letto di un corso d'acqua a carattere non perenne, che si trova generalmente nelle regioni desertiche o semi-desertiche. Questo termine può riferirsi anche a:

Geografia
 India
 Wadi – città del Karnataka
 Wadi – città del Maharashtra
 Wadi ACC – città del Karnataka

Persone
 Mahmoud Wadi (1994) – calciatore palestinese